Serra Sao Jose kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Serra São Jose, bergskedja, Pernambuco, 
 Serra São José, kulle, Bahia, Uauá, 

Robotskapade Brasilienförgreningar